Der Name Noirmont bezeichnet:

eine Gemeinde im Schweizer Kanton Jura, siehe Le Noirmont
einen Berg im Waadtländer Jura, Schweiz, siehe Noirmont (Berg)
in Belgien einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Cortil-Noirmont, seit 1977 der Chastre angehörig